Сезон НБА 2008/2009 является 63 сезоном Национальной Баскетбольной Ассоциации. Он стартовал 28 октября 2008 года, закончился 14 июня 2009 года в Орландо. Победителем чемпионата стал клуб «Лос-Анджелес Лейкерс».
С этого сезона судьи смогут использовать видеоповторы в некоторых ситуациях, например, для определения того, был ли совершён 2-х или 3-х очковый бросок. Кроме того, арбитрам будет разрешено прибегать к видеоповторам в концовках матчей для того, чтобы установить, закончилось ли время игры, и сколько секунд оставалось на атаку.

Значительные события сезона 
Апрель

6 апреля Майкл Джордан войдет в Зал баскетбольной славы. Торжества по этому случаю пройдут в Спрингфилде с 10 по 12 сентября. Вместе с Джорданом в Зал славы войдут Дэвид Робинсон и Джон Стоктон, а также два тренера: мужской — Джерри Слоун и женский — Вивиан Стрингер.

5 апреля Джейсон Кидд («Даллас Маверикс»), сделав 20 передач в победном матче над «Финикс Санз» (140:115), вышел на третье место в истории лиги по количеству результативных передач за карьеру — 10 148, опередив Мэджик Джонсона.

Март

26 марта Леброн Джеймс стал вторым баскетболистом в истории НБА, в течение четырёх сезонов набиравшим не менее 2 000 очков и сделавшим не менее 500 подборов и передач. Ранее подобное удавалось лишь Оскару Робертсону, на счету которого шесть чемпионатов.

25 марта Дуайт Ховарду удалось стать самым молодым игроком в истории НБА, который сделал 5000 подборов за карьеру. Ховард набрал 5000 подбор в победной встрече с «Бостон Селтикс» (84:82), за игру он набрал 24 очка и 21 подбора.

23 марта Лидер «Майами Хит» Дуэйн Уэйд побил командный рекорд по количеству набранных за регулярный чемпионат очков (2 064), установленный в сезоне 2005/2006 им же самим.

22 марта 2009 года, Шакил О'Нил вышел на пятое место в списке самых результативных баскетболистов в истории НБА. Центровой «Финикса» набрал 13 очков в победном матче с «Вашингтон Уизардс» (128:96), на 2 пункта опередив Мозеса Мэлоуна — на счету «Дизеля» 27 411 очков.

15 марта 2009 года, в возрасте 86 лет умер владелец клуба НБА «Детройт Пистонс» Билл Дэвидсон . Дэвидсон владел командой с 1974 года, и под его началом «Детройт» трижды становился чемпионом НБА — в 1989, 1990 и 2004 годах. «Последние 35 лет вклад Билла Дэвидсона в мировой спорт и НБА в частности был поистине легендарным», — заявил комиссар НБА Дэвид Стерн. В 2008 году Билл Дэвидсон был включен в Зал славы баскетбола.

Февраль

27 февраля 2009 года Стефон Марбэри подписал контракт с «Бостон Селтикс» в статусе свободного агента.

24 февраля 2009 года руководство «Нью-Йорк Никс» сумело договориться с защитником Стефоном Марбэри о выкупе его контракта.

21 февраля 2009 года, владелец «Юты» Ларри Миллер скончался на 65-м году жизни от осложнений, вызванных диабетом. На момент кончины он 24 года владел этой командой НБА.

20 февраля 2009 года, «Финикс Санз» стала первой командой с 1996 года, набравшей свыше 140 очков в 3-х играх подряд, после «Портленд Трэйл Блэйзерс».

15 февраля 2009 года в Финиксе, штат Аризона, прошёл Матч всех звёзд, в котором команда Западной конференции победила со счётом 146—119. Звание самого ценного игрока матча разделили Шакил О’Нил из «Финикс Санз» и Коби Брайант из «Лос-Анджелес Лейкерс». Накануне игры прошли и другие традиционные соревнования и конкурсы: Нэйт Робинсон из «Нью-Йорк Никс» победил в конкурсе слэм-данков, Декуан Кук из «Майами Хит» победил в состязании по трёхочковым броскам, новичок Деррик Роуз из «Чикаго Буллз» выиграл конкурс баскетбольных умений; в испытании новичков победили второгодки, лучшим в матче Кевин Дюрант из «Оклахома-Сити Тандер», он же стал победителем конкурса H.O.R.S.E.

13 февраля 2009 года, «Торонто Рэпторс» обменяла Джермейн О’Нила и Джамарайо Муна в «Майами Хит» на Шон Мэриона и Маркуса Бэнкса.

Межсезонье

Регулярный сезон

Положение команд

По дивизионам 

Восточная конференция

Западная конференция

По конференциям

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды НБА

Награды по итогам сезона 
 Самый ценный игрок: Леброн Джеймс, «Кливленд Кавальерс»
 Самый ценный игрок финала: Коби Брайант, Лос-Анджелес Лейкерс
 Новичок года: Деррик Роуз, «Чикаго Буллз»
 Оборонительный игрок года: Дуайт Ховард, «Орландо Мэджик»
 Шестой игрок года: Джейсон Терри, «Даллас Маверикс»
 Самый прогрессирующий игрок: Дэнни Грэнджер, «Индиана Пэйсерс»
 Приз за спортивное поведение: Чонси Биллапс, «Денвер Наггетс»
 Тренер года: Майк Браун, «Кливленд Кавальерс»
 Менеджер года: Марк Уоркентин, Денвер Наггетс
 Приз имени Дж. Уолтера Кеннеди: Дикембе Мутомбо, Хьюстон Рокетс

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Дирк Новицки (Даллас Маверикс)
 Ф Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс)
 Ц Дуайт Ховард (Орландо Мэджик)
 З Коби Брайант (Лос-Анджелес Лейкерс)
 З Дуэйн Уэйд (Майами Хит)

Вторая сборная всех звёзд::
 Ф Тим Данкан (Сан-Антонио Спёрс)
 Ф Пол Пирс (Бостон Селтикс)
 Ц Яо Мин (Хьюстон Рокетс)
 З Крис Пол (Нью-Орлеан Хорнетс)
 З Брэндон Рой (Портленд Трэйл Блэйзерс)

Третья сборная всех звёзд::
 Ф Кармело Энтони (Денвер Наггетс)
 Ф Пау Газоль (Лос-Анджелес Лейкерс)
 Ц Шакил О’Нил (Финикс Санз)
 З Тони Паркер (Сан-Антонио Спёрс)
 З Чонси Биллапс (Денвер Наггетс)

Первая сборная всех звёзд защиты:
 Ф Кевин Гарнетт (Бостон Селтикс)
 Ф Леброн Джеймс (Кливленд Кавальерс)
 Ц Дуайт Ховард (Орландо Мэджик)
 З Коби Брайант (Лос-Анджелес Лейкерс)
 З Крис Пол (Нью-Орлеан Хорнетс)Вторая сборная всех звёзд защиты::
 Ф Тим Данкан (Сан-Антонио Спёрс)
 Ф Рон Артест (Хьюстон Рокетс)
 Ф Шейн Баттье (Хьюстон Рокетс) 
 З Дуэйн Уэйд (Майами Хит) 
 З Рэджон Рондо (Бостон Селтикс)Первая сборная новичков:
 З Деррик Роуз (Чикаго Буллз)
 З О Джей Мейо (Мемфис Гриззлис)
 З Расселл Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер)
 Ц Брук Лопес (Нью-Джерси Нетс)
 Ф Майкл Бизли (Майами Хит)Вторая сборная новичков:''':
 З Эрик Гордон (Лос-Анджелес Клипперс)
 Ф Кевин Лав (Миннесота Тимбервулвз)
 З Марио Чалмерс (Майами Хит)
 Ц Марк Газоль (Мемфис Гриззлис) 
 З Ди Джей Огастин (Шарлотт Бобкэтс)
 З/Ф Руди Фернандес (Портленд Трэйл Блэйзерс)

Игроки месяца 
Ниже представлены лучшие игроки по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Новички месяца 
Ниже представлены лучшие новички по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Тренеры месяца 
Ниже представлены лучшие тренеры по итогам игрового месяца регулярного чемпионата Восточной и Западной конференции

Плей-офф 2008-09

Сетка

См. также 
 Драфт НБА 2008 года
 Матч всех звёзд НБА 2009 года

Примечания

Ссылки 
 
 

НБА по сезонам
НБА в сезоне 2008/2009